«Возвраще́ние любви́» () — франко-канадский телефильм режиссёра Эрика Киваняна, вышедший в 2009 году специально для канала TF1.

Сюжет 
Сюжет повествует о юной журналистке Элизе (Ингрид Марески), которой для её дебютной книги необходимо разрешение от бывшего друга (Гару) на публикацию подробностей личной жизни. За столь необходимой подписью в Канаду отправляются подруга Элизе (Одри Флеро) и юрист издательства (Фредерик Кирин).

В ролях

Ссылки 

Телефильмы на французском языке
Телефильмы Франции
Телефильмы 2009 года
Телефильмы Канады
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-мелодрамы Канады
Фильмы-мелодрамы Бельгии
Фильмы-мелодрамы Швейцарии
Кинокомедии Франции
Кинокомедии Канады
Кинокомедии Бельгии
Кинокомедии Швейцарии
Фильмы Канады 2009 года
Фильмы Швейцарии 2009 года
Фильмы Франции 2009 года
Фильмы Бельгии 2009 года
Фильмы TF1
Фильмы AT Production